Попис становништва 1948. у ФНРЈ је обавио Државни статистички уред Савезне планске комисије 16. марта 1948. године. Пописница, образац је садржавао 13 питања и упутство за попуњавање. Основна намера је била урадити попис становништва ради процене ратних последица и штета. Имена нација су наведена по званичном Попису 1948, а број становника по тадашњој методологији. Републике и покрајине су се делиле на градове и срезове.

Национални састав становништва 

{| border="1" cellpadding="7" cellspacing="0" style="margin: 10px 0 10px 25px; background: #f9f9f9; border: 1px #AAA solid; border-collapse: collapse; font-size: 80%; float: center;"
|- style="background: #E9E9E9"
|colspan ="9" style="background: #CC7722; font-size: 110%" | Национални састав становништва ФНРЈ, 1948. — остали и непознато
|-
|style="background: bgcolor="#F5DEB3" | Република/покрајина|style="background: bgcolor="#F5DEB3" | Пољаци
|style="background: bgcolor="#F5DEB3" | остали Словени|style="background: bgcolor="#F5DEB3" | Аустријанци
|style="background: bgcolor="#F5DEB3" | Јевреји 
|style="background: bgcolor="#F5DEB3" | Грци
|style="background: bgcolor="#F5DEB3" | Французи|style="background: bgcolor="#F5DEB3" | остали несловени
|style="background: bgcolor="#F5DEB3" | непознато |-
| rowspan="1" | ФНРЈ| 5.937
|34
| 1.843
| 6.853
| 1.830
|730
| 1.610
| 1.046
|-
| rowspan="1" | НР СРБИЈА| 1.799
|0
|297
| 4.649
|694
|422
|984
|369
|-
| rowspan="1" | * НР СРБИЈА - уже подручје|706
|0
|230
| 1.339
|576
|349
|630
|235
|-
| rowspan="1" | * ВОЈВОДИНА| 1.074
|0
|61
| 3.067
|103
|70
|197
|121
|-
| rowspan="1" | * КОСОВО И МЕТОХИЈА|19
|0
|6
|243
|15
|3
|157
|13
|-
| rowspan="1" | НР ХРВАТСКА| 2.308
|8
|849
|712
|77
|164
|287
|374
|-
| rowspan="1" | НР СЛОВЕНИЈА|396
|2
|582
|25
|18
|85
|78
|10
|-
| rowspan="1" | НР БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА| 1.386
|16
|89
| 1.144
|19
|24
|93
|193
|-
| rowspan="1" | НР МАКЕДОНИЈА 
|25
|8
|16
|314
| 1.013
|29
|157
|87
|-
| rowspan="1" | НР ЦРНА ГОРА'|23
|0
|10
|9
|9
|6
|11
|13
|-
|}

 Занимљивост 
За 6. питање које се односило на народност (национална припадност) упутство је гласило: "Svako lice upisace koje je narodnosti, na pr. Srbin, Hrvat, Slovenac, Makedonac, Crnogorac, Madjar, Šiptar, Rumun itd. Muslimani ce staviti Srbin-musliman, Hrvat-musliman, neopredeljen-musliman''".

Било је предвиђено да они грађани исламске вероисповести (муслимани) који су јужнословенског етничког порекла, дају неки од одговора: Србин-муслиман, Хрват-муслиман или неопредељен-муслиман, с тим што су Срби-муслимани у коначним резултатима укључени у Србе, Хрвати-муслимани у Хрвате и Македонци-муслимани у Македонце, док су неопредељени-муслимани исказани посебно.

За лица која су означила регионалну припадност, у упутствима за ревизију пописне грађе било је предвиђено да се решење доноси од случаја до случаја. Тако, на пример, Далматинци су укључивани у Хрвате, Шумадинци у Србе, а у случају одговора Босанац ревизија је вршена према имену лица.

Види још 

 Попис становништва 1948. у Србији - градови
 Попис становништва 1948. у Босни и Херцеговини - градови
 Попис становништва 1921. у Краљевини СХС
 Попис становништва 1931. у Краљевини Југославији
 Попис становништва 1953. у ФНРЈ
 Попис становништва 1961. у ФНРЈ
 Попис становништва 1971. у СФРЈ
 Попис становништва 1981. у СФРЈ
 Попис становништва 1991. у СФРЈ
 Попис становништва 2002. у Србији

Референце

Литература

Спољашње везе 
 Републички завод за статистику Србије

Попис становништва 1948. у ФНРЈ
Југославија у 1948.